Nollau ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Nollau (1911–1991), deutscher Rechtsanwalt und der dritte Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz
 Hans Nollau (1864–1947), deutscher Generalmajor
 Hermann Nollau (1878–1969), deutscher Verwaltungsjurist und Direktor der Kunstakademien in Königsberg und Kassel.
 Ludwig Eduard Nollau (1810–1869), Missionar, Mitbegründer der Unierten Kirche in den USA (UCC)
 Nadja Nollau (* 1961), deutsche Sachbuchautorin
 Otto Nollau (1862–1922), deutscher Jurist und Politiker
 Volker Nollau (1941–2017), deutscher Mathematiker